Hr.Ms. Flores (1926), een voormalig flotieltjevaartuig van de Floresklasse bij de Koninklijke Marine.
 Hr.Ms. Flores (Gouvernementsmarine), een voormalig gemilitariseerd gewestelijk vaartuig bij de Gouvernementsmarine.